Шездесет прво фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1963. године.

Преглед 
Одигран је само јесењи део првенства да би се следеће сезоне могло прећи на целогодишњи распоред првенстава. Играло је укупно четрнаест тимова. ФК Ђер ЕТО је освојио првенство, што му је била прва титула, испред ФК Хонведа и ФК Ференцвароша.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1963.
Фудбал у 1963.